Алекса́ндр Моисе́евич Форма́льский (23 ноября 1938 года, Одесса) — советский и российский учёный в области и, педагог высшей школы. Лауреат премии имени А. А. Андронова.

Биография 
В 1961 году окончил с отличием механико-математический факультет МГУ.

С 1961 по 1963 годы — инженер, старший инженер предприятия п/я 400. С 1963 года и до настоящего времени работает в НИИ механики МГУ, пройдя путь от старшего инженера до главного научного сотрудника.

В 1966 году защитил кандидатскую, а в 1978 году — докторскую диссертацию.

Общественная деятельность 
 Эксперт РФФИ по математике, информатике и механике
 Член редколлегии научного журнала Известия РАН «Теория и системы управления»
 Член специализированных Советов при МГУ и при Институте проблем механики РАН по присуждению учёных степеней доктора и кандидата наук
 Член Московского математического общества и Российского общества биомехаников
 Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике

Награды 
 Ломоносовская премия МГУ (1999, совместно с А. В. Ленским) — за цикл работ «Управление движением неустойчивых механических систем — двуногих шагающих механизмов, двухколёсного велосипеда»
 Премия имени А. А. Андронова (2006, совместно с А. В. Ленским, Ю. Г. Мартыненко) — за цикл работ «Управление неустойчивыми механическими системами»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «Ветеран труда»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 День открытых дверей в МГУ. Профессор А. М. Формальский демонстрирует работу маятника со стабилизацией

Сотрудники НИИ механики МГУ
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Лауреаты премии имени А. А. Андронова